Dissonantie (muziek), het omgekeerde van consonantie of welluidendheid
Sensorische dissonantie, ruwheid van klanken buiten de muzikale context
Cognitieve dissonantie, een psychologische term
de afwezigheid van halfrijm (assonantie) in de poëzie